Congregazione di Gesù Sacerdote, i cui membri sono detti Venturini dal nome del suo fondatore

Persone 
 Aldo Venturini (1922-2010), politico italiano
 Alessia Venturini, (1993), calciatrice del San Marino
 Bartolomeo Venturini (1822-1895), sacerdote, massone e patriota
 Benito Venturini (1937-2003), ciclista su strada italiano
 Bruno Venturini (1911-1991), calciatore
 Bruno Venturini (1945), cantante
 Carlo Venturini, calciatore italiano
 Carlo Venturini (1901-1971), politico, sindacalista e antifascista italiano. 
 Caterina Venturini, (1975), sceneggiatrice e insegnante italiana
 Enzo Venturini (1916-1992), calciatore italiano
 Enzo Venturini (1941-1992), pilota italiano, morto nell'eccidio di Podrute
 Fabio Venturini (1977), nuotatore
 Fernanda Venturini, (1970), pallavolista italiana
 Franco Venturini (drammaturgo),  drammaturgo, regista, attore e sceneggiatore italiano
 Gaspare Venturini, (1576-1593), pittore italiano
 Gian Carlo Venturini, (1962), politico sammarinese
 Giorgio Venturini, (1906-1984), produttore cinematografico, regista e sceneggiatore
 Giorgio Venturini, calciatore italiano
 Giovanni Francesco Venturini, (1711), incisore italiano
 Giovanni Venturini (1916-1945), militare e partigiano
 Giovanni Venturini, (1991), pilota automobilistico
 Giuliano Venturini (1820-1890), medico, scrittore e patriota
 Jean Venturini (1919-1940), poeta francese surrealista
 Karl Heinrich Venturini, (1768-1849), teologo razionalista tedesco
 Laura Venturini (1977), pallavolista
 Lidia Venturini (1926), attrice
 Luciano Venturini (1959), calciatore
 Marco Venturini, (1960), tiratore italiano
 Mario Venturini, fondatore della Congregazione di Gesù Sacerdote
 Massimo Venturini (1957), allenatore e calciatore
Matteo Venturini (1982), scrittore e giornalista

 Melissa Venturini, (1994), calciatrice italiana, di ruolo difensore 
 Riccardo Venturini (1929-2015), psicologo, studioso del Buddhismo
 Roberto Venturini, (1960), medico, Capitano Reggente di San Marino nel 2015
 Serge Venturini (1955), poeta francese